Alberto Macias (1937-2009), luthier texan.
 Carlos Fuentes Macías (1928-2012), écrivain mexicain.
 Francisco Macías Nguema, homme politique équatoguinéen, né à Nsegayong le  (Rio Muni) et mort à Malabo le .
 Isabel Macías (1984-), athlète espagnole.
 Jean Macias (1585-1645), moine dominicain espagnol.
 Jose Macias (1893 ou 1901-1966), arbitre argentin de football.
 Luis Macías (1982-), coureur cycliste mexicain.
 María del Rosario Gloria Green Macías (1941-2017), personnalité politique et académique mexicaine.
 Michel Macias (1960-), accordéoniste français.
 Tommy Macias (1993-), judoka suédois.

Pseudonyme 
 Enrico Macias, artiste français, né à Constantine en Algérie le .
Patronyme hispanique